Яроше́нко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Ярошенко Андрій Вікторович (1982—2015) — військовик 55-ї бригади, учасник російсько-української війни.
 Ярошенко Вікторія (* 1999) — українська велосипедистка, займається перегонами на треку та шосе. Чемпіонка України.
 Ярошенко Володимир:
 Ярошенко Володимир Григорович (1888, Миргород — 1957, Київ), український мовознавець, учень Олексія Шахматова.
 Ярошенко Володимир Мусійович (1898–1937) — український поет-символіст, байкар, прозаїк, драматург, літературний критик, кіносценарист.

 Ярошенко Дмитро:
 Ярошенко Дмитро Володимирович ( 1976) — російський біатлоніст, дворазовий чемпіон світу з біатлону, володар малого Кубка світу 2006/2007 року в гонках преслідування.
 Ярошенко Дмитро Олександрович ( 1986) — український актор театру і кіно, відомий за роллю Василя Стуса у фільмі «Птах душі».

 Ярошенко Ігор Васильович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Ярошенко Ігор Вікторович — український хоровий диригент, хормейстер.
 Ярошенко Костянтин Юрійович (1986) — український футболіст.
 Ярошенко Лаврентій Артемович (1909, Харків — 1975, Ленінград) — співак (бас).
 Ярошенко Микола Олександрович (1846, Полтава — 1898, Кисловодськ) — маляр-жанрист.
 Ярошенко Митрофан Корнійович (1858–1926, Чернігів) — актор, співак, режисер і антрепренер школи Михайла Старицького.
 Ярошенко Михайло Федорович (1900-1985) — гідробіолог родом з Полтавщини.
 Ярошенко Наталія Миколаївна (1971) — українська акторка театру, кіно та дубляжу. Заслужена артистка України (2010).
 Ярошенко Олександр Олексійович — начальник кафедри Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, доктор технічних наук, полковник Збройних сил України.
 Ярошенко Ольга Григорівна (1950) — доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, відзначена орденом княгині Ольги.
 Ярошенко Семен Петрович (1847—1917) — український математик, доктор наук, одеський міський голова.
 Ярошенко Сергій Григорович (1978—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ярошенко Тетяна Олександрівна — директор Наукової бібліотеки НаУКМА з січня 1995 року
 Ярошенко Федір Олексійович (1949) — український політик, науковець, Міністр фінансів України.

Літературні твори 
 «Ярошенко» — повість Осипа Маковея, у якій відтворені найяскравіші епізоди Хотинської війни 1621 року. Уперше надрукована в 1905.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко